Гордон, Гейл:
  (наст. имя — Чарльз Томас Олдрич-мл.; 1906—1995) — американский актёр, номинант на премию «Эмми» за роль второго плана в сериале (1955) и комедийном сериале (1967, 1968, 1971).
  (род. 1955) — канадская конькобежка, участница Олимпийских игр (1972, 1976).